Landstingsvalet i Sverige 1962 genomfördes söndagen den 16 september 1962. Vid detta val valdes landsting för mandatperioden 1963–1966 i samtliga län. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Valresultat

Valresultat per landsting

Förstakammarvalen 1963-1966 

De i landstingsvalet 1962 valda ledamöterna kom i vissa fall att påverka sammansättningen i riksdagens första kammare. Detta skedde 1963 (när tredje valkretsgruppen med Södermanlands, Västmanlands, Blekinges och Kristianstads läns landsting valde 17 ledamöter), 1964 (när fjärde valkretsgruppen med Norrköpings stad, Östergötlands, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting valde 15 ledamöter), 1965 (när femte valkretsgruppen med Jönköpings, Göteborgs och Bohus och Värmlands läns landsting valde 17 ledamöter) och 1966 (när sjätte valkretsgruppen med Göteborgs stad, Kronobergs, Hallands och Örebro läns landsting valde 20 mandat).

Se även 
 Kommunalvalet i Sverige 1962, för resultat i de städer som inte ingick i något av landstingen.

Källor 
Kommunala valen 1962 Statistiska centralbyrån

1962 i Sverige
1962
Sverige